Ева Лоуренс (, настоящее имя Мелисса Энн Уилсон, , ) — американская порноактриса, лауреатка премии XBIZ Award.

Биография 
Родилась 4 сентября 1985 года в Куин-Анс, Мэриленд. Имеет ирландские, немецкие, британские и индейские корни.

В 18 лет начала работать в индустрии развлечений для взрослых в качестве эротической фотомодели. Позже работала в автосалоне Mercedes в Аннаполисе и в парикмахерской. В 2005 году, в 20 лет, решила устроить небольшой перерыв в порнокарьере, вернулась в Мэриленд в поисках другой постоянной работы и поступила в университет, где получила степень в области изобразительного искусства.

Позже ненадолго вернулась в индустрию, затем в 2006 вновь ушла, однако продолжала периодически сниматься в фильмах, а также для эротического видеочата на своём сайте.

Снималась для таких студий, как Mile High, Vivid, 3rd Degree, Zero Tolerance, Naughty America, Metro, Brazzers, Evil Angel, New Sensations, Adam & Eve, Elegant Angel и Sin City.

В 2007 году была номинирована на AVN Awards в категории «лучшая парная М/Ж сцена» вместе с Крисом Кэнноном за Janine’s Been Blackmaled. В 2013 году вновь номинирована на AVN Awards в категории «лучшая скандальная секс-сцена» за работу в фильме Star Wars XXX: A Porn Parody. Также за этот фильм получила премию XBIZ Award в номинации «лучшая секс-сцена в фильме-пародии».

Ушла из индустрии в 2018 году, снявшись в 245 фильмах.

У Евы есть татуировка между лопатками (сделана в конце 2005 года) и пирсинг в пупке. Утверждает, что её IQ равен 142.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Janine’s Been Blackmaled
 Star Wars XXX: A Porn Parody

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами